Игумницево — деревня в Междуреченском районе Вологодской области. Административный центр Ботановского сельского поселения и Ботановского сельсовета. Стоит близ впадения реки Коробовка в реку Белый Шингарь.

Расстояние до районного центра Шуйского по автодороге — 32 км. Ближайшие населённые пункты — Брунчаково, Одомцыно, Гаврилищево, Пазухино.

По переписи 2002 года население — 415 человек (211 мужчин, 204 женщины). Всё население — русские.

Примечания

Ссылки 
 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Междуреченского района (Вологодская область)